Marienmünster steht für:
 Marienmünster, Stadt im Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen

Kirchengebäude:
 Abtei Marienmünster in Marienmünster
 Marienmünster Dießen 
 Marienmünster (Kempten) in Kempten (Allgäu)
 Marienmünster (Königshofen an der Heide)

Siehe auch:
 Kloster Maria Münster in Worms
 Marienkirche
 Liebfrauenmünster